La Thuile ist der Name folgender Orte:

 La Thuile (Aostatal), Gemeinde in der italienischen Region Aostatal
 La Thuile (Savoie), Gemeinde im französischen Département Savoie

Siehe auch:
 Lathuile